Jadongcha Sports Club é um clube de futebol da Coreia do Norte, baseado na cidade de Jadongcha.  

Clubes de futebol da Coreia do Norte